Ruzhica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Rzjitsa, distrikt, Burgas, Obsjtina Ruen, 
 Ruzjitsa, distrikt, Sjumen, Obsjtina Nikola-Kozlevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar